Název Říčky má více sídel:

 Říčky (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov

 Říčky (Orlické Podhůří) – osada v obci Orlické Podhůří v okrese Ústí nad Orlicí
 Říčky (Bojkovice) – samota v obci Bojkovice v okrese Uherské Hradiště
 Říčky (Olšany) – v obci Olšany v okrese Vyškov
 Přírodní park Říčky – přírodní park na katastrálním území Olšany a Račice v okrese Vyškov

Slovo Říčky je také součástí názvu:
 Říčky v Orlických horách – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou

Slovo s podobným významem 
 Říčka

Externí odkazy